Aleksi Matias Kaunisvesi (nacido el 1 de noviembre 1997), más conocido por su nombre artístico Alex Mattson, es un músico, compositor y productor musical y DJ finlandés.Es parte de la banda Blind Channel, que ganó el Uuden Musiikin Kilpailu 2021 y el Festival de la Canción de Eurovisión 2021 (como representante de Finlandia en este último) con la canción "Dark Side".

Carrera
El sencillo debut de Kaunisvesi "UFO feat. Solamay” se lanzó internacionalmente el 19 de febrero de 2016. Solamay, la solista de la canción, ha participado anteriormente en la canción "Robin Schulz & Moguai – Save Tonight". "Ovni hazaña. Solamay" se convirtió rápidamente en una de las canciones más reproducidas en Spotify Finlandia y la canción vendió disco de oro en abril de 2016 y platino en julio del mismo año. Kaunisveden toinen single ”Forget You” julkaistiin kansainvälisesti 10. kesäkuuta 2016. La canción en cuestión se convirtió en oro en agosto de 2016. El tercer sencillo "Good Kids" fue lanzado el 2 de junio de 2017 y el cuarto sencillo "All About You" el 26 de octubre de 2017. Lucas Marx, el hijo del cantante estadounidense Richard Marx, es un invitado en la canción.

En la primavera de 2018, Kaunisvesi trabajó como artista de calentamiento para la gira de estadios "Mun On Pakko Twerkkaa" de Antti Tuisku. Después de la gira, Kaunisvesi lanzó su EP debut Eleven el 25 de mayo de 2018.

Kaunisvesi también ha producido y compuesto canciones para muchos otros artistas. Comenzó a cooperar con la editorial de música Nordic Music Partners (anteriormente Fried Publishing) en el otoño de 2019. 

En octubre de 2020, Blind Channel informó que Kaunisvesi se había unido a la banda como miembro oficial. En la banda, Kaunisvesi toca samples y percusión. La primera canción de la banda con la nueva formación fue lanzada el 21 de enero de 2021.

Vida personal
En su infancia, Kaunisvesi tocaba la batería en una banda de metal pero descubrió la música electrónica a la edad de 14 años. 

En 2014, se fue a Ámsterdam para estudiar producción de música electrónica. Durante sus estudios, encontró su propio sonido, que tiene toques de deep house y moombahton. Kaunisvesi se graduó de la escuela como productor de música electrónica.

Discografía 

Solista

Sencillo

EP:t (Alex Mattson)

colaboraciones

Producciones / Composiciones para otros artistas

Videos musicales

Remix 
 Paleface - Jostain paljon kauempaa (Alex Mattson remix) (2015
 Ricky Tick Big Band - Talutushihnassa - Alex Mattson remix (2015)
 Lucas - Täydellisen epätäydellinen (Alex Mattson remix) (2016)
 Sandhja - Sing It Away (Alex Mattson remix) (2016)
 Marcus & Martinus - Girls feat. Madcon (Alex Mattson remix) (2016)
 Samu Haber feat. Niila - A Hundred Years (Alex Mattson remix) (2016)

Referencias

Enlaces externos 

 
 
 
 

Blind Channel 
Disc jockeys de Finlandia
Productores discográficos de Finlandia
Compositores de canciones de Finlandia